Rasmus Asplund (né le  à Filipstad en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2013-2014 || Färjestads BK U20 || J20 SuperElit ||38 ||7 ||7 ||14 ||12 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0 
|-
| 2014-2015 || Färjestads BK U20 || J20 SuperElit ||19 ||8 ||17 ||25 ||14 ||6 ||3 ||4 ||7 ||0 
|-
| 2014-2015 || Färjestads BK || SHL ||35 ||2 ||1 ||3 ||4 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2015-2016 || Färjestads BK || SHL ||46 ||4 ||8 ||12 ||16 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2016-2017 || Färjestads BK || SHL ||39 ||6 ||13 ||19 ||10 ||5 ||0 ||3 ||3 ||0
|-
| 2017-2018 || Färjestads BK || SHL ||50 ||8 ||20 ||28 ||20 ||6 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
| 2018-2019 || Americans de Rochester || LAH ||75 ||10 ||31 ||41 ||26 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2019-2020 || Americans de Rochester || LAH ||33 ||3 ||16 ||19 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Sabres de Buffalo || LNH ||29 ||1 ||2 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || VIK Västerås HK || Allsvenskan ||14 ||4 ||5 ||9 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Sabres de Buffalo || LNH ||28 ||7 ||4 ||11 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Americans de Rochester || LAH || 3 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Sabres de Buffalo || LNH || 80 || 8 || 19 || 27 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Sabres de Buffalo || LNH || 27 || 2 || 6 || 8 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Predators de Nashville || LNH || || || || || ||

| 164 || 16 || 25 || 41 || 16 || - || - || - || - || -

En équipe nationale 

|-
| 2014 ||  Suède || Défi mondial -17 ans || 5 || 1 || 1 || 2 || 0 || place
|-
| 2014 ||  Suède || Ivan Hlinka -18 ans || 5 || 2 || 1 || 3 || 4 || place
|- 
| 2015 ||  Suède || Championnat du monde -18 ans || 5 || 2 || 3 || 5 || 8 || place
|-
| 2016 ||  Suède || Championnat du monde junior || 7 || 3 || 2 || 5 || 6 || place
|-
| 2017 ||  Suède || Championnat du monde junior || 7 || 1 || 6 || 7 || 0 || place

Références 

Naissance dans le comté de Värmland
Naissance en décembre 1997
Joueur international suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur du Färjestads BK
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Predators de Nashville